Escudo de Buenos Aires puede hacer referencia a:

 El escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
 El escudo de la Provincia de Buenos Aires.